Ctenardisia är ett släkte av viveväxter. Ctenardisia ingår i familjen viveväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Viveväxter
Ctenardisia